Poprad – miasto na Słowacji
 Poprad – powiat na Słowacji
 Poprad – rzeka na Słowacji i w Polsce
 Poprad – samobieżny zestaw przeciwlotniczy